Рене́ Ферна́ндес (; ) — боливийский футболист, нападающий, участник чемпионата мира 1930 года.

Карьера

Клубная 
Рене Фернандес играл за клуб «Альянса Оруро» (по другим данным — за «Литораль»).

В сборной 
Принял участие в чемпионате мира 1930 года. Фернандес выходил на поле в играх против Югославии и Бразилии, голов не забил.

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте Worldfootball.net
 Профиль на сайте Ceroacero

Футболисты Боливии
Игроки сборной Боливии по футболу

Игроки ФК «Литораль» Ла-Пас
Википедия:Персоналии без указания точного места рождения
Википедия:Персоналии без указания точного места смерти